Johan Tornberg, švedski hokejist, * 12. julij 1973, Pajala, Švedska.

Tornberg je v švedski ligi igral za klube Kiruna IF, Team Gävle HF, Brynäs IF, Västerås IK in Malmö IF. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1998, kjer je bil dobitnik zlate medalje, sam pa je dosegel dva gola na devetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Kiruna IF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 32
| 0
| 6
| 6
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 29
| 5
| 10
| 15
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna IF
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 7
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiruna IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 30
| 3
| 10
| 13
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Gävle HF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 21
| 6
| 10
| 16
|
| 48
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 2
| 1
| 3
|
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 0
| 7
| 7
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 47
| 12
| 8
| 20
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 96/97
|
| 9
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 31
| 4
| 7
| 11
| -13
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 13
| 10
| 23
| +6
| 28
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -1
| 10
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 42
| 11
| 15
| 26
| +18
| 50
|
| 6
| 4
| 0
| 4
| -1
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 36
| 10
| 12
| 22
| -4
| 12
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +2
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 442
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 182
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 458
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kiruna IF
Hokejisti Team Gävle HF
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Malmö IF Redhawks